

Cinema 
Vacancy – film del 2007 diretto da Nimród Antal
Vacancy 2 - L'inizio – film del 2009 diretto da Eric Bross, prequel di Vacancy

Musica 
Vacancy – EP di Joseph Arthur del 1999
Vacancy – singolo di Kylee Saunders del 2008
Vacancy – album dei Bayside del 2016